Imperatrice – sovrana di un impero, cioè di un dominio composto da più stati o popoli diversi
Imperatrice romana – moglie o parente dell'imperatore romano
Imperatrice – romanzo di Sa Shan del 2003
Imperatrice – personaggio dei fumetti DC Comics
L'Imperatrice – carta dei tarocchi
Jacopo Imperatrice – pittore italiano, meglio noto come frate Umile da Messina